Gianetti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

  Mauro Gianetti, ciclista;
  Noé Gianetti, ciclista, hijo del anterior;
  Ricardo Gianetti, escultor.